Kamera může být

 temná komora optického přístroje
 optický snímací přístroj
 fotografická kamera – fotoaparát
 desková kamera
 dvojitá sportovní panoramatická kamera
 fotogrammetrická kamera
 filmová kamera
 časosběrná kamera
 triková kamera
 televizní kamera
 bezpečnostní kamera
 oční kamera
 videokamera
 webová kamera
 bolidová kamera

v kultuře – název audiovizuálního pořadu
 Kamera skura – umělecké sdružení
 Toulavá kamera – pořad České televize
 Kamera na cestách – někdejší pořad Československé televize

Podobné 
 kameraman
 camera obscura
 Interkamera – pražský veletrh

Externí odkazy